David est un nom propre, venant de l’hébreu דוד, qui signifie « bien-aimé ».

Anthroponyme

 David, un prénom masculin.
 David, un patronyme fréquent en France.
 David, un pseudonyme utilisant David comme prénom. 
 David, un pseudonyme utilisant David comme nom de famille. 
 Saint David, plusieurs saints du christianisme.

Personnalités 

 David, roi d'Israël, personnage biblique, fondateur de la lignée davidique et ancêtre de Jésus, connu entre-autres pour les Psaumes qu'il a composés.
 David Ier d'Écosse
 David II d'Écosse
 Édouard VIII du Royaume-Uni que son entourage appelait familièrement David
 Jacques-Louis David (1748-1825), peintre officiel de la Révolution et de l'Empire
 Pierre-Jean David d'Angers (1788-1856), sculpteur
 René David (1919-2013), écrivain français
David Beckham
 David Bowie
 David Charvet
David Copperfield
 David David (1981-), peintre, sculpteur et plasticien français
David Douillet
David Duchovny
David Hallyday (1966-), chanteur, compositeur français, ainsi que le fils des chanteurs Johnny Hallyday (1943-2017) et de Sylvie Vartan (1944-).
David Schwimmer

Toponyme 

 David, ville du Panamá ;
 David, cratère sur Mercure ;
 Camp David, lieu de villégiature officiel du président des États-Unis (voir aussi Accords de Camp David et Sommet de Camp David II);
 Cité de David, emplacement d'origine de la ville de Jérusalem à l'époque du roi David;
 Île Saint David's, île des Bermudes;
 Nir-David, kibboutz;
 Palais de David, nom donné aux restes d'un bâtiment du centre de Jérusalem datant du ;
 Pech-David, quartier de Toulouse;
 Place Magen-David, place de Tel-Aviv en Israël;
 Ramat-David, kibboutz situé dans la vallée de Jezréel;
 Saint-David, municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté du Bas-Richelieu au Québec;
 Saint-David, paroisse du comté de Charlotte, au Nouveau-Brunswick, au Canada;
 Saint-David, l'une des dix paroisses de la Dominique;
 Saint-David, l'une des six paroisses de Saint-Vincent-et-les-Grenadines;
 Stade Maurice-David, stade de sport situé à Aix-en-Provence;
 St David's, en Angleterre;
 
 Crique à David, un affluent de la rivière Noire (Matawinie), dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, au Québec, au Canada;
 Tombeau de David, site considéré comme le lieu de sépulture de David, roi d'Israël;
 Val-David, municipalité du Québec, au Canada;
 Le Val-David, commune française, située dans le département de l'Eure.

Récompenses 
 Prix David, décerné à des écrivains ou des chercheurs de la province de Québec ;
 Prix David-Borwein, rend hommage à un mathématicien canadien ;
 Prix Athanase-David, couronne l'ensemble de la carrière et de l'œuvre d'un écrivain québécois ;
 Prix David di Donatello, récompenses décernées chaque année par l'Académie du cinéma italien.

Dans l'art 

 
 David, sculpture de Michel-Ange ;
 David, sculpture de Donatello ;
 David, sculpture du Bernin ;
 David, sculpture de Verrocchio ;
Le Roi David, tableau de Marc Chagall.

Cinéma 

 David, film britannico-australien réalisé par Harry Southwell en 1924 ;
 David, film britannique réalisé par Paul Dickson en 1951 ;
 David, film allemand réalisé par Peter Lilienthal en 1979 ;
 David, court-métrage canadien réalisé par Bruce Pittman en 1982 ;
 David, téléfilm américain réalisé par John Erman en 1988 ;
 David, court-métrage canadien réalisé par Robert McDonagh en 1993 ;
 David, court-métrage espagnol réalisé par Carles Sans en 1996 ;
 David, téléfilm italo-germano-américain réalisé par Robert Markowitz en 1997 ;
 David, court-métrage allemand réalisé par Carsten Maaz en 2000 ;
 David, court-métrage mexicain réalisé par Roberto Fiesco en 2005 ;
 David, court-métrage irlandais réalisé par Pat Garrett en 2006 ;
 David, film américain de Joel Fendelman et Patrick Daly en 2011 ;
 David et Bethsabée, film de Henry King, 1951
 David & Lisa, film de Frank Perry (États-Unis - 1962) ;
 Le Roi David, film américain de Bruce Beresford sorti en 1985 ;
 
 Qu'est-ce qui fait courir David ?, film français d'Élie Chouraqui, sorti en 1982 ;
 The Legend of David & Dyan, court-métrage d'animation produit par les studios HTML, prévu pour 2009.

Littérature 
 Ève et David, troisième partie d’Illusions perdues, roman d’Honoré de Balzac ;
 L'Empire de David Innes, roman d'Edgar Rice Burroughs publié en 1915.

Musique 
 David, opéra d'Auguste Mermet (1846)
 David, opéra de Darius Milhaud (1954).
 Le Roi David, oratorio composé par Arthur Honegger en 1921 ;
 
 David Bowie, auteur-compositeur, chanteur, producteur de disques et acteur britannique.
 
 David Guetta, DJ français
 Tonton David (1967-2021), chanteur français de reggae

 Botanique 
 Buddleia de David, aussi appelé « arbre aux papillons » ou lilas d'été, arbuste appartenant à la famille des Loganiacées ;
 Érable du Père David, espèce d'érable appartenant à la section Macrantha''.

Autres 
 David, de son nom complet David Dinis Magalhães, footballeur angolais ;
 David Production, studio d'animation ;
 Étoile de David, symbole du judaïsme ;
 Assiettes de David, assiettes en argent découvertes à Chypre et datant du , relatant l'histoire du roi David ;
 Ouragan David de 1979 qui tua plus de  ;
 Fondation Alexandra David-Néel ;
 Hôtel King David, à Jérusalem ;
 Cerf du père David, cervidé seulement connu en captivité ;
  ;
 Procédé Manhès-David ;
 Le Roi de pique, dans un jeu de cartes, est appelé David.

Références

Homonymie de prénom